L'adjectif liminique désigne ce qui est relatif à l’ensemble des eaux continentales, lotiques (rivières, fleuves) ou lentiques (lac, étangs) qu'elles soient douces ou saumâtres.

En géologie les éruptions volcaniques de type limnique se caractérisent par le dégazage brutal d'un lac méromictique.
Écologie des écosystèmes
Type d'éruption volcanique